

Patronyme 

 Allan Lindberg (1918-2004), athlète suédois ;
 Anna Lindberg (1981-), plongeuse suédoise ;
 Anna Lena Lindberg (1939-), historienne de l'art et féministe suédoise ;
 Camilla Lindberg (1973-), députée suédoise ;
  (1920-2007), marine ayant hissé le drapeau américain à Iwo Jima ;
 Christian Lindberg (1958-), tromboniste suédois ;
 Christina Lindberg (1968-), chanteuse suédoise ;
 Christina Lindberg (1950-), actrice et pin-up suédoise ;
 David C. Lindberg (1935-2015), historien des sciences américain ;
 David R. Lindberg, malacologiste américain
 Edward Lindberg (1887–1978), athlète olympique américain ;
 Fredrik Lindberg (1986-), curleur suédois
 Karin Kock-Lindberg (1891-1976), femme politique et professeure d'économie suédoise ;
 Kai Lindberg (1899-1985), homme politique danois ;
 Karl Lindberg (1906-1988), fondeur suédois ;
 Harald Lindberg (1871-1963), botaniste finlandais ;
 Karin Lindberg (1929-2020), gymnaste artistique suédoise ;
 Jim Lindberg (1968-), chanteur et parolier américain ;
 Madeleine Lindberg (1972-), coureuse cycliste suédoise ;
 Magnus Lindberg (1958-), compositeur finlandais ;
 Marie L. Lindberg (née en 1918), une minéralogiste américaine
 Nils Lindberg (1933-2022), compositeur suédois ;
 Oskar Lindberg (1887-1955), compositeur suédois ; 
 Paula Salomon-Lindberg (1897-2000), chanteuse allemande ;  
 Sigfrid Lindberg (1897-1977), footballeur suédois ;
 Tomas Lindberg (1972-), chanteur suédois ;
 Torsten Lindberg (1917-2009), footballeur suédois ;
 Vigor Lindberg (1899-1956), footballeur suédois ;
 Ylva Lindberg (1970-), écrivaine suédoise ;
 Ylva Lindberg (1976-), joueuse de hockey sur glace suédoise

Toponyme 

 Lindberg, ville allemande de Basse-Bavière ;
 , localité suédoise du comté de Halland ;

Titres 

  Lindberg (1968), album de Robert Charlebois et Louise Forestier.

Autres 
 Lindberg, groupe de musique pop japonaise.
 Lindberg, marque de maquettes


Homonymie de patronyme suédois